Zhang Shuai – calciatore cinese
 Zhang Shuai – tennista cinese